Кійоу Сімідзу  — японська каратистка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка світу, Азії та Азійських ігор.

Спортивні досягнення

Примітки

Посилання 
 Кійоу Сімідзу на сайті World Karate Federation.

Японські каратисти
Японські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Каратисти на літніх Олімпійських іграх 2020